Пшени́чная — прилагательное женского рода от слова пшеница, указывает на принадлежность к пшенице и может означать блюдо или продукт, приготавливаемый из пшеничной крупы, например, пшеничная каша, пшеничная мука и др., либо паразита-вредителя, например, пшеничная угрица. Также может означать:

Фамилия 
 Пшеничная, Инна Александровна (род. 1945) — советский и российский мультипликатор, режиссёр, сценарист, художник.
 Пшеничная, Ольга Николаевна (род. 1948) — украинский политик, народный депутат Украины.

См. также 

 Пшеничная гора — на Урале, в северо-западных окрестностях Екатеринбурга.
 Пшеничная пещера — в Абхазии, в горном массиве Арабика.
 Пшеничный
 Пшеничное
 Пшеничных